Польне́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юго-запад от Орлеана, 45 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 358 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Этьенн (), XII век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini